Swept Away — четырнадцатый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный 13 сентября 1984 года лейблом RCA Records в Северной Америке и лейблом Capitol Records в Европе. Альбом занял 26 место в Billboard 200, 7 место в Top Black Albums и получил золотую сертификацию в США в конце 1984 года. Помимо прочего, на альбоме содержатся такие классические хиты певицы как «All of You» и «Missing You».

Предыстория 
В 1983 году Дайана Росс выпустила свой тринадцатый студийный альбом Ross, который провалился в чартах и был холодно встречен критиками. После выпуска двух неудачных синглов певица решила преступить к записи новой пластинки. Росс вновь взялась сама продюсировать альбом, а в качестве авторов привлекла многих популярных музыкальных деятелей на тот момент, включая бывшего партнера по дуэту Лайонела Ричи («Endless Love» 1981 года), бывшего продюсера Бернарда Эдвардса (Diana 1980 года) и Дэрила Холла, который в 1980-е годы непрерывно попадал в первую десятку «горячей стони».

Релиз 
Тем не менее, первым релизом, связанным с альбомом, стал сингл с испанским певцом Хулио Иглесиасом. Он давно хотел покорить американский рынок, выискивая партнёра для дуэта среди американских артистов. Ещё в 1982 году Иглесиас заявил, что хотел бы записать песню с Барброй Стрейзанд или Дайаной Росс. Спустя два года певец всё же записал дуэт с американским артистом — Вилли Нельсоном, их совместная песня «To All the Girls I’ve Loved Before» заняла пятое место в Billboard Hot 100, и стала первым синглом с его англоязычного альбома 1100 Bel Air Place. Вторым синглом c этого альбома стал ещё один дуэт, на этот раз с Дайаной Росс. Песня «All Of You», спродюсированная Ричардом Перри, подарила Иглесиасу второй хит подряд и стала первым синглом Росс, вошедшим в первую двадцатку США с 1982 года («Muscles»). В Европе песня также пользовалась большой популярностью, заняв верхние строчки в различных чартах.

Практически через месяц RCA Records решает выпустить сольный сингл — «Swept Away», песня также достигла 19 места в Billboard Hot 100, а также попала на третью строчку Hot Black Singles (опять же впервые с 1982 года певица вошла в первую пятёрку). Успешные синглы дали зелёный свет новому альбому, который получил название Swept Away, и он вышел 13 сентября 1984 года. Альбом занял 26 место Billboard 200 и 7 в Top Black Albums (оставался в чарте больше года), а также был удостоен в США золотой сертификации за продажи, превысившие 500 000 копий.

Третьим синглом с альбома стала песня «Missing You», написанная Лайонелом Ричи и посвященная недавно умершему Марвину Гэю. Она была выпущена в конце 1984 года и постепенно поднималась в чартах. После того как Росс исполнила песню на церемонии American Music Awards 28 января 1985 года, песня стремительно взлетела вверх, став одним из самых больших хитов певицы в карьере. «Missing You» возглавлял R&B-чарты в течение трёх недель, обойдя предыдущий сингл и став первым чарттоппером певицы в чарте с 1981 года («Endless Love», по совпадению также был написан Ричи).

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы RCA Records